La Sagrera, o Sagrera, possono riferirsi a:

La Sagrera – quartiere di Barcellona, nel distretto di Sant Andreu
La Sagrera – stazione della metropolitana di Barcellona
Torre La Sagrera, edificio progettato da Frank Gehry
Guillem Sagrera, architetto e scultore catalano del Quattrocento